Picrasma är ett släkte av bittervedsväxter. Picrasma ingår i familjen bittervedsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bittervedsväxter
Picrasma